Mzimnene steht für:

 Mzimnene (Lusushwana), Nebenfluss des Lusushwana in Eswatini
 Mzimnene (Ngwempisi), Nebenfluss des Ngwempisi in Eswatini
 Mzimnene (Komati), Nebenfluss des Komati in Eswatini